Fábio Santos (2005), lutador de muay Thai brasileiro, também atleta do time de basquete, retao street
Fábio Santos Romeu (1985), futebolista brasileiro que atua como lateral-esquerdo
Fábio dos Santos Barbosa (1980), ex-futebolista brasileiro que atuava como volante

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes